Dündar ist als eine Variante von Dindar (türk. für „fromm, religiös“) ein türkischer männlicher Vorname arabischer und persischer Herkunft wie auch ein Familienname.

Namensträger (beide Formen)

Vorname 
 Dündar Siz, türk. Name von Didier Six (* 1954), französisch-türkischer Fußballspieler und -trainer

Familienname 
 Can Dündar (* 1961), türkischer Journalist und Buchautor
 Eda Erdem Dündar (* 1987), türkische Volleyballspielerin
 Fettah Dindar (* 1955), türkischer Fußballspieler
 Özlem Özgül Dündar (* 1983), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin

 Ümit Dündar (* 1955), türkischer General

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname